Plectosphaerellaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Plectosphaerellaceae i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plectosphaerellaceae